Băcești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Băcești (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui

 Băcești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Băcești (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Băcești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj